Kiyone Makibi est un personnage du manga Tenchi Muyo!.

Biographie 
Se déplaçant rapidement par les rangs de l'Académie de Police de Galaxie, Kiyone a fini au-dessus de sa classe et a gagné l'identification répandue avant d'être repérée.

Sur sa première tâche elle a été affectée à une associée appelé Mihoshi. Mihoshi était une blonde pétillante. Elle a d'une seule main causée la spirale de haut en bas de la carrière de Kiyone. Son futur en tant que détective de Police de Galaxie a été mis sur la prise et elle est devenue un officier résident sur une planète appelée Terre.

Kiyone ne veut rien davantage que pour reprendre sa carrière et monter les rangs de la Police de Galaxie. Cependant, même le destin ne peut pas séparer Kiyone et Mihoshi. Après la série de TV elle a reçu une promotion mais ainsi a fait Mihoshi.

Kiyone est pondéré et sérieux. Elle est la seule l'autre victime autre que Tenchi. Elle est un excellent détective. Ses qualifications de combat sont  extraordinaire et elle a les instincts d'un excellent détective. (Son nom dans le Japonais signifie la « conscience » ou la «coïncidence».)

Personnage de Tenchi muyo!
Personnage extraterrestre
Policier de fiction

en:Kiyone Makibi